Cratere Playfair – cratere lunare
 Cratere Playfair – cratere su Marte